Courtney pode ser:

Courtney Love, cantora.
Courtney, personagem de Ilha dos Desafios.

Desambiguação